Пинтадо или Пуэбло-Барсело () — населённый пункт сельского типа на юге центральной части Уругвая, в департаменте Флорида.

История 
Населённый пункт был основан 18 октября 1910 года как железнодорожная станция.

География 
Расположен в западной части департамента, примерно в 30 км от административного центра департамента, города Флорида, и в 128 км от столицы страны, Монтевидео. Населённый пункт находится в 500 м к востоку от национального шоссе № 5. Абсолютная высота — 141 метр над уровнем моря.

Население 
По данным на 2011 год население составляет 170 человек
 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 План Пинтадо 

Населённые пункты Уругвая